Várzea da Palma kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Várzea da Palma (ort), Minas Gerais, 
 Várzea da Palma (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar